Die Cazoo World Darts Championship 2023 war die 30. Auflage der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Darts-Weltmeisterschaft. Sie fand vom 15. Dezember 2022 bis zum 3. Januar 2023 zum sechzehnten Mal im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London statt. Der Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland schied in der dritten Runde gegen den Belgier Kim Huybrechts aus. Weltmeister wurde erstmals Michael Smith aus England. Insgesamt 901 geworfene Maxima bedeuten den Rekord aller bisherigen Weltmeisterschaften.

Ereignisse im Vorfeld 
Am 10. Januar 2022, also eine Woche nach der vergangenen Weltmeisterschaft, verkündete die PDC, dass die PDC World Darts Championship mit dem Gebrauchtwagen-Händler Cazoo einen neuen Sponsor erhält und das Sponsoring mit dem Buchmacher William Hill damit nach acht Jahren ausläuft. Cazoo übernahm auch das Sponsoring für weitere PDC-Majorturniere.

Am 22. Juli 2022 teilte die PDC die ersten Informationen zu der Ansetzung der Spieltage und dem Ticketverkauf mit. Die Tickets sollten dabei zwischen £ 30 und £ 75 kosten. Spekulationen im Vorfeld, welche besagten, dass die PDC eine Verschiebung des Turnierstarts aufgrund von Überschneidungen mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Erwägung ziehe, bestätigten sich nicht. Lediglich die Uhrzeiten für die Sessions am 17. und 18. Dezember wurden angepasst, damit es möglichst zu keinen Überschneidungen zwischen dem Spiel um Platz 3 respektive dem Finale der Fußball-WM kommt.

Turnierverlauf

Runden 1 und 2 
Der Nordire Mickey Mansell und Ben Robb aus Neuseeland eröffneten mit ihrer Partie die 30. Weltmeisterschaft der PDC. Mansell ging hierbei mit 3:1 als Sieger hervor und spielte somit im letzten Spiel des Tages gegen den amtierenden Weltmeister Peter Wright. Dort siegte Wright, der als Grinch verkleidet antrat, mit 3:0. Die erste Überraschung gelang dem Südafrikaner Grant Sampson im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft: gegen den favorisierten Keane Barry gewann er mit 3:1. Das letzte Erstrundenspiel des ersten WM-Tages spielten der Niederländer Jermaine Wattimena und Nathan Rafferty aus Nordirland. Nachdem beide Spieler in den ersten vier Sätzen jeweils den von ihnen angeworfenen Satz gewonnen hatten, ging es in einen entscheidenden Satz. Durch einen verwandelten Matchdart auf die Doppel-10 zog Rafferty in die zweite Runde ein.

Am zweiten Tag in der Mittagssession gewannen alle favorisierten Spieler ihre Partien mit 3:0 – zuerst gelang dies dem Schotten Alan Soutar, der über Mal Cuming aus Australien siegte; ihm folgte der Kroate Boris Krčmar sowie Adrian Lewis, der den Schweden Daniel Larsson besiegte. Im letzten Spiel des Nachmittags zog der Belgier Kim Huybrechts mit einem Sieg über Sampson in die dritte Runde ein. Am Abend bestritten der Österreicher Rowby-John Rodriguez und Lourence Ilagan von den Philippinen das erste Spiel. Nachdem Ilagan die ersten beiden Sätze gewonnen hatte, gewann Rodriguez die zwei nächsten Sätze. Zwar gelang Rodriguez im entscheidenden fünften Satz ein Break, welches Ilagan jedoch direkt konterte und im letzten Leg das Spiel für sich entschied. Mit der erst 18-jährigen Beau Greaves griff im folgenden Spiel die erste Frau in die WM ein: sie spielte zwei Highfinishes, unterlag jedoch am Ende dem Iren William O’Connor mit 0:3. Es folgte das erste Spiel eines deutschen Spielers: Hempel gewann mit 3:2 gegen den Engländer Keegan Brown, der dadurch seine Tourcard verlor. Michael Smith gewann im letzten Match des Tages gegen Nathan Rafferty alle Legs und zog mit dem bis dahin besten Average von 96,62 Punkten in die dritte Runde ein.

Die ersten beiden Partien des dritten Tages der Weltmeisterschaft wurden wegen des Spiels um Platz 3 bei der Fußball-WM bereits eine Stunde früher ausgetragen. Hier zog der Engländer Martin Lukeman mit einem 3:0-Sieg über den Japaner Nobuhiro Yamamoto in Runde zwei ein. Simon Whitlock aus Australien musste gegen Christian Perez von den Philippinen über die volle Distanz. Aufgrund des dritten Legs im letzten Satz, als beide Spieler zahlreiche Darts auf die Doppelfelder vergaben, schrieb der offizielle Twitter-Account der PDC von „Pub Darts im Ally Pally“. Whitlock holte sich das Leg mit dem 30. Dart und gewann am Ende die Erstrundenpartie. Im Anschluss gab Richie Burnett nach 20 Jahren sein WM-Comeback gegen den tschechischen Debütanten Adam Gawlas. Dieser gewann die Partie ebenfalls im fünften Satz gegen den Waliser und zog in die zweite Runde ein. Zum Abschluss des Nachmittages schied mit Daryl Gurney der erste gesetzte Spieler aus dem Turnier aus. Sein Gegner Alan Soutar entschied dabei alle drei Sätze mit 3:2 Legs zu seinen Gunsten. Am Abend gewannen Ryan Meikle, Cameron Menzies und Josh Rock, die sich alle über die Pro Tour qualifiziert hatten, ihre Erstrundenpartien. Im einzigen Zweitrundenspiel des Abends siegte der Belgier Dimitri Van den Bergh mit einem 164er-Finish über Lourence Ilagan.

Wie bereits am Vortag begann der vierte Turniertag bereits eine Stunde früher, sodass es zu keiner zeitlichen Überschneidung mit dem Endspiel der Fußball-WM kam. Während an diesem Nachmittag kein internationaler Qualifikant die zweite Runde erreichte, siegte Damon Heta zum Abschluss der Session über Adrian Lewis mit 3:0 und zog dadurch in Runde 3 ein. Am Abend gab es zwischen Scott Williams und Ryan Joyce gleich mehrere Rekorde: die beiden Engländer warfen zusammen insgesamt 17 Mal die 180 und überboten damit den Erstrundenrekord von 2020 um drei Maxima. Des Weiteren stellte Williams mit zehn geworfenen 180ern den individuellen Rekord in der ersten Runde von Richard North der WM 2019 ein. Die Partie war zudem das erste WM-Erstrundenspiel, bei dem beide Spieler einen Average über 100 Punkte spielten. Trotz eines Averages von 103,04 Punkten schied Joyce am Ende mit 1:3 aus. Zuvor konnte sich der Belgier Mike De Decker gegen Jeff Smith aus Kanada durchsetzen. Mit Matt Campbell schied im dritten Spiel der Session ein weiterer Kanadier aus; er unterlag dem US-Amerikaner Danny Baggish. Zum Abschluss des Tages besiegte Nathan Aspinall den Kroaten Boris Krčmar.

Am 19. Dezember gab Andrew Gilding nach 2017 sein WM-Comeback und besiegte den Waliser Robert Owen. Im zweiten Spiel des Tages standen sich die Debütanten Danny Jansen aus den Niederlanden und Paolo Nebrida von den Philippinen gegenüber. Nachdem Jansen vier Matchdarts vergeben hatte, gewann Nebrida den dritten und den vierten Satz. Am Ende verwandelte Jansen seinen siebten Matchdart auf der Doppel-11 zum Sieg. Im letzten Erstrundenspiel der Mittagssession zog der Waliser Lewis Williams mit 3:0 über Niels Zonneveld in die zweite Runde ein. Williams verpasste im entscheidenden Leg zum Sieg knapp die Doppel-12 für ein Nine dart finish. José de Sousa aus Portugal setzte sich im Anschluss nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den Australier Simon Whitlock durch. Am Abend gab der US-Amerikaner Leonard Gates gegen Geert Nentjes sein Debüt im Alexandra Palace: er gewann den ersten Satz, Nentjes den zweiten. Am Ende zog Gates mit seinem achten Matchdart in die zweite Runde ein, nachdem er sich zuvor beim Umstellen überworfen hatte. Mit David Cameron griff anschließend ein weiterer WM-Debütant aus Nordamerika in das Turniergeschehen ein. In den ersten beiden Sätzen unterlag der Kanadier dem Engländer Ritchie Edhouse. Doch dann wendete sich die Partie und Cameron hatte im dritten Leg des fünften Satzes die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Als er noch 92 Punkte auf dem Scoreboard hatte, verrechnete sich Cameron und warf seinen letzten Dart erfolgreich auf die Doppel-20 statt auf das Bullseye; zu seiner Verwunderung musste er dann ein weiteres Leg spielen. Dort vergab er fünf Matchdarts, ehe er seinen sechsten auf die Doppel-10 traf. Es folgte der 32. WM-Auftritt von Steve Beaton, der jedoch gegen den Debütanten Danny van Trijp mit 0:3 unterlag. Den Abschluss des Tages bildeten der topgesetzte Gerwyn Price und Luke Woodhouse. Dieser gewann per Break den ersten Satz, doch Price steigerte sich und gewann die folgenden drei Sätze.

Am sechsten Turniertag fand nur eine Abendsession statt, die mit der Partie von Jim Williams aus Wales und dem Polen Sebastian Białecki begann. Hier setzte sich Williams mit 3:2 durch. Im folgenden Spiel verpassten Jamie Hughes und Jimmy Hendriks im ersten Satz zusammen 33 von 38 Würfen auf Doppelfelder. Zwar gewann Hughes den ersten Satz, doch sicherte sich Hendriks die drei folgenden Sätze für den Turnierverbleib. Mit Fallon Sherrock griff im dritten Spiel des Tages die dritte und letzte Frau in die WM ein. Ihr Gegner Ricky Evans unterlag im ersten Satz mit 1:3, doch danach gewann er alle weiteren Sätze mit 3:2. Sherrock vergab Möglichkeiten zum Satzgewinn, ihre Doppelquote von 29 % war Evans’ 48 % deutlich unterlegen. Raymond van Barneveld traf im letzten Spiel des Tages auf Ryan Meikle, der den ersten Satz für sich entschied. Doch dann spielte van Barneveld im zweiten Satz einen Average von über 115 Punkten zum Ausgleich, gewann auch die folgenden Legs und zog in die dritte Runde ein.

Am 21. Dezember wurde mit den Spielen zwischen John O’Shea gegen Darius Labanauskas und Martijn Kleermaker gegen Han Xicheng die erste Runde abgeschlossen. Während Kleermaker ohne Probleme in die zweite Runde einzog, musste Labanauskas fünf Sätze gegen O’Shea spielen. In den ersten beiden Sätzen vergab Labanauskas jeweils eine 0:2-Führung, jedoch gewann er die drei folgenden Legs und drehte das Spiel. Es folgte ein Youngster-Duell zwischen Callan Rydz und Josh Rock. In einem sehr temporeichen Spiel setzte sich Rock mit 3:0 gegen den an Position 23 gesetzten Rydz durch. Die Mittagssession schlossen die beiden Engländer Dave Chisnall und Andrew Gilding ab. Gilding sicherte sich den ersten Satz, jedoch gewann Chisnall die drei folgenden und zog in Runde drei ein.

Mit Mervyn King zog im ersten Abendspiel der nächste Engländer in die dritte Runde ein. Er gewann die ersten beiden Sätze mit 3:2 Legs gegen den US-Amerikaner Danny Baggish und erspielte sich im dritten Satz einen Matchdart, den er jedoch er verfehlte, worauf Baggish sich zurück ins Spiel kämpfte und einen fünften Satz erzwang. Hier behielt King jedoch die Oberhand. Es folgte ein starkes Spiel des Deutschen Gabriel Clemens, der mit 3:0 Sätzen über William O’Connor in die dritte Runde einzog. Clemens spielte dabei ein 131er- sowie ein 132er-Finish über Bullseye-Bullseye-Doppel-16. Ebenfalls mit 3:0 Sätzen zog anschließend Michael van Gerwen gegen Lewis Williams in Runde drei ein. Van Gerwen spielte einen Average von 101,84 Punkten und wies eine Check-out-Quote von 50 % auf. Zudem gewann er im zweiten Satz die Legs mit 13, 12 und 11 Darts, was zugleich mit 125,25 Punkten den bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Set-Average des Turniers bedeutete. Ein weiteres englisch-US-amerikanisches Duell zwischen Stephen Bunting und Leonard Gates schloss den Tag ab. Den ersten Satz gewann Gates mit einem High-Finish. Satz zwei ging dann an Bunting, nachdem beide Spieler Darts auf die Doppel-1 vergeben hatten. Fortan gewann Bunting auch die Sätze drei und vier zum Matchgewinn.

Den Mittag des 22. Dezember eröffneten der Pole Krzysztof Ratajski und Danny Jansen. Der Niederländer zeigte jedoch wie bereits in seinem Erstrundenspiel Schwächen auf den Doppelfeldern und Ratajski gewann mit 3:1. Im zweiten Spiel folgte Ryan Searle Ratajski in die dritte Runde und besiegte den Tschechen Adam Gawlas mit 3:0. Selbiges gelang Mensur Suljović, der Mike De Decker besiegte. Mit Karel Sedláček schied auch der zweite Tscheche aus. Gegen Dirk van Duijvenbode hielt Sedláček jedoch sehr gut mit und ging zwischenzeitlich mit 2:1-Sets in Führung. Van Duijvenbode glich jedoch aus und verpasste im entscheidenden Satz nur knapp die Doppel-12 für ein Nine dart finish. Nachdem Sedláček mit 2:1 Legs in Führung gelegen hatte, vergab er einen Matchdart auf das Bullseye. Der Niederländer gewann das Leg sowie die beiden folgenden und zog in die nächste Runde ein. Gary Anderson bestritt an seinem 52. Geburtstag das erste Spiel der Abendsession gegen Madars Razma. Anderson gewann den ersten Satz, unterlag im zweiten jedoch dem Letten. Im dritten Satz verpasste Razma vier Darts zum Satzgewinn, Anderson sicherte sich schließlich die 2:1-Satzführung. Im vierten Satz vergab Anderson dann fünf Matchdarts, ehe er mit einem Treffer auf die Doppel-8 in die dritte Runde einzog. In einem engen Spiel schied mit James Wade, auf Position 8 gesetzt, der erste Spieler aus den Top 10 aus. Er unterlag Jim Williams, der wie Wade eine Doppelquote von 50 % und einen Average von knapp über 90 aufwies, mit 2:3. Luke Humphries, der an Position 5 gesetzt war, wandte ein Zweitrunden-Aus knapp gegen Florian Hempel ab. Hempel gewann den ersten Satz mit 3:2 Legs. Den zweiten Satz behauptete Humphries klar mit 3:0 für sich. Im entscheidenden Satz gewann Hempel das erste Leg, doch Humphries entschied die drei nachfolgenden Legs für sich und gewann somit das Spiel. Mit Vincent van der Voort zog anschließend ein weiterer Niederländer in die dritte Runde ein; er besiegte Cameron Menzies klar mit 3:0.

Mit dem neunten Turniertag wurde die zweite Runde abgeschlossen. Am Mittag setzte sich Brendan Dolan mit 3:0 gegen Jimmy Hendriks durch. Ihm folgten Chris Dobey und Ross Smith, der gegen Darius Labanauskas einen Average von 100,97 spielte. In einem spannenden Spiel gewann Rob Cross gegen Scott Williams. Die Abendsession eröffnete Martin Schindler gegen Martin Lukeman. Am Vortag war Schindlers Koffer, in dem sich seine Darts befanden, nicht am Flughafen London Heathrow angekommen. Ein weiteres Darts-Set war im Koffer seines Managers, so dass Schindler mit seinen eigenen Darts antreten konnte. In der Partie gegen Lukeman gewann der Deutsche den ersten Satz. Im zweiten Satz kam es in allen fünf Legs zu einem Break, wodurch Lukeman zum 1:1 in den Sätzen ausglich. Anschließend kam Schindler besser ins Spiel; ihm gelang das erste 170er-Finish des Turniers, es war auch das erste eines deutschen Spielers bei einer WM. Er beendete das Spiel mit einem 92er-Check-out über Bullseye, 14, Doppel-14. Es folgten Siege von Danny Noppert (3:1) und Jonny Clayton (3:0), ehe sich Joe Cullen gegen Ricky Evans durchsetzte.

Runde 3 
Nach einer dreitägigen Pause über Weihnachten ging es mit der dritten Runde am 27. Dezember 2022 weiter. Den Auftakt machten Krzysztof Ratajski und Dimitri Van den Bergh, der sich mit 4:1 durchsetzte. Es folgte eine hochklassige Partie zwischen Nathan Aspinall und Josh Rock, in der insgesamt 25 mal die 180 gespielt wurde. Im ersten Satz checkte Rock beim Stand von 2:2 Legs 141 Punkte zum 1:0. Die zwei folgenden Sätze gingen mit 3:1 Legs an Aspinall, doch Rock glich mit dem gleichen Ergebnis zum 2:2 aus und ging mit 3:2 in Führung. Aspinall gelang der Satzausgleich. Im siebten Satz gewann Rock das erste Leg und checkte im zweiten 99 Punkte per 19 und zweimal Doppel-20. Aspinall verkürzte auf 1:2 und vergab anschließend drei Darts zum Legs-Ausgleich. Rock nutzte dies aus und erreichte als erster ungesetzter Spieler der WM das Achtelfinale. Im Folgematch siegte Jonny Clayton gegen Brendan Dolan mit 4:1, wobei jeder Satz mit 3:2 Legs gewonnen wurde. Das erste Spiel des Abends bestritten Gabriel Clemens und Jim Williams. Clemens gewann den ersten Satz nach 0:1-Rückstand mit 3:1 Legs, doch Williams glich mit 3:0 Legs in den Sätzen aus. Im dritten Satz spielte Clemens ein 157er-Check-out und übernahm die 2:1-Führung in den Sätzen. Der Waliser wurde nun immer stärker und sicherte sich mit 3:1 Legs auch den fünften Satz. Im folgenden Satz schien Williams auf der Siegerstraße zu sein, als er mit 2:0 Legs in Führung ging und einen Matchdart auf die Doppel-6 hatte. Doch er vergab diesen, wonach Clemens drei Legs in Folge gewann und zum 3:3-Satzausgleich kam. Als Clemens im entscheidenden Satz mit 2:1 Legs führte, checkte er 85 Punkte über 19, 16 und Bullseye zum Sieg. Williams spielte bei seiner Niederlage eine Doppelquote von 65 %. Im Anschluss siegte Gerwyn Price mit 4:0 gegen Raymond van Barneveld, der unter anderem 125 Punkte über Doppel-Bullseye, Bullseye und Doppel-Bullseye checkte. In der letzten Partie des Abends schied der amtierende Weltmeister Peter Wright gegen Kim Huybrechts mit 1:4 aus. Der Titelverteidiger spielte einen Average von 91,28 und traf lediglich 8 von 25 Würfen auf die Doppel (32 %).

Das erste Spiel am 28. Dezember bestritten Ryan Searle und José de Sousa. Searle gewann die ersten drei Sätze, doch de Sousa startete eine Aufholjagd und glich nach drei gewonnenen Sätzen aus. Im Entscheidungssatz ging de Sousa mit 2:1 Legs in Führung. Im folgenden Leg verpasste er vier Matchdarts und Searle vergab drei Darts zum Ausgleich, ehe de Sousa das Spiel mit einem Treffer auf die Doppel-2 beendete. Ein weiteres Comeback folgte im Anschluss von Alan Soutar. Nachdem der Schotte gegen Danny Noppert mit 0:2 Sätzen zurückgelegen hatte, glich er zum 2:2 aus und gewann auch die beiden anschließenden Sätze, wobei er Check-outs von 152 und 130 Punkten spielte. Im letzten Mittagsspiel gewann Gary Anderson den ersten Satz deutlich gegen Chris Dobey, verlor allerdings danach vier Sätze in Folge und schied aus. Am Abend setzte sich Joe Cullen mit 4:0 gegen Damon Heta durch, ehe Mensur Suljović und Michael van Gerwen die Bühne betraten. Van Gerwen gewann die ersten beiden Sätze mit 3:2, dann verkürzte Suljović auf 2:1. Doch der Niederländer erhöhte erneut mit 3:2 Legs auf eine 3:1-Satzführung. Im fünften Satz hatte dieser bei 121 Punkten einen Matchdart auf Bullseye, den er jedoch in die 18 warf, da er seinem Gegner kein 161er-Check-out zutraute. Doch Suljović checkte die 161 und verkürzte auf 3:2-Sätze. Allerdings gewann van Gerwen den Folgesatz für die Achtelfinalteilnahme. Knapp an einer Sensation scheiterte nach dieser Partie Martin Schindler: Er ging gegen Michael Smith mit 3:1 Sätzen in Führung, doch Smith gewann die nächsten drei Sätze und somit die Partie. Schindler stellte mit zehn 180er-Aufnahmen in einer Partie den bisherigen deutschen Rekord von Max Hopp bei der WM 2015 gegen Mervyn King ein.

Mit dem bis dato längsten Spiel des Turniers begann der 29. Dezember 2022. Mit 31 Maxima stellten dabei Dirk van Duijvenbode (12-mal) und Ross Smith (19-mal) einen neuen Rekord für ein WM-Drittrundenspiel auf. Da sich kein Spieler entscheidend absetzen konnte, ging es in den entscheidenden siebten Satz. Nachdem Smith insgesamt vier Matchdarts vergeben hatte, erzwang sein Gegner beim Stand von 5:5 Legs ein Sudden-Death-Leg. Hier vergab Smith einen weiteren Matchdart auf die Doppel-5 und unterlag dem Niederländer, der anschließend über Doppel-20 das Spiel beendete. Anschließend setzte sich Rob Cross mit 4:1 gegen Mervyn King durch, ehe Dave Chisnall gegen Stephen Bunting mit 2:4 ausschied. Beide Spieler spielten einen Average von über 100 Punkten. In einem engen Duell zwischen Luke Humphries und Vincent van der Voort komplettierte Humphries durch einen 4:3-Sieg das Teilnehmerfeld des Achtelfinals.

Achtelfinale 
Das Achtelfinale begann mit der zweiten Partie des Abends, Gerwyn Price gegen José de Sousa. Hier zog Price durch ein 4:1 als erster Spieler ins Viertelfinale ein. Sein Landsmann Jonny Clayton folgte ihm anschließend durch einen 4:3-Sieg über Josh Rock. Rock, der den ersten Satz in nicht einmal fünf Minuten gewann, hatte ein gutes Scoring, jedoch wurde ihm seine Doppelquote von 26 % zum Verhängnis. Bei Clayton lag diese bei 53 %.

Am 30. Dezember 2022 gewann im Duell zweier Belgier Dimitri Van den Bergh  mit 4:0 Sätzen gegen Kim Huybrechts. Im Anschluss zog Gabriel Clemens als erster Deutscher ins Viertelfinale bei einer WM der PDC ein. Er besiegte den Schotten Alan Soutar mit 4:1 Sätzen. Zum Abschluss des Nachmittags trafen die beiden Engländer Michael Smith und Joe Cullen aufeinander. Den dritten Satz gewann Smith mit einem Average von über 125 Punkten; dies war auch Michael van Gerwen in der ersten Runde gelungen. Die Sätze vier und fünf gingen beide in den Decider, wo Cullen jeweils das Nachsehen hatte und damit aus dem Turnier ausschied. In der Abendsession folgte mit Rob Cross gegen Chris Dobey das nächste Duell zweier Engländer. Zwar hatte Dobey anfangs mit Check-out-Problemen zu kämpfen, schaffte aber den Ausgleich zum 2:2 in den Sätzen, wobei er als dritter Spieler im Turnier die 170 checkte. Auch die beiden anschließenden Sätze entschied Dobey für sich und gewann die Partie. Im zweiten Spiel der Abendsession trafen die beiden Niederländer Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode aufeinander. Van Duijvenbode, dem ebenfalls das höchstmögliche Finish gelang, unterlag mit 1:4 Sätzen. In der zweiten Partie des Abends komplettierte Stephen Bunting durch ein 4:1 über Luke Humphries das Teilnehmerfeld im Viertelfinale.

Viertelfinale 
Am Neujahrstag 2023 trafen im ersten Nachmittagsspiel Jonny Clayton und Dimitri Van den Bergh aufeinander. Nachdem beide Spieler jeweils einen Satz 3:0 gewannen, ging der dritte Satz mit 3:1 Legs an Clayton, doch Van den Bergh glich erneut mit 3:0 Legs zum 2:2 in den Sätzen aus. Satz fünf ging dann erstmals in einen Decider: Clayton checkte dabei unter anderem 108 Punkte und gewann den Satz. Durch einen 13-Darter sicherte sich Van den Bergh erneut den Satzausgleich. Clayton vergab im folgenden Satz die Chance zum Satzgewinn und überließ seinem Gegner erstmals die Satzführung. Nachdem Van den Bergh das erste Leg im achten Satz gewonnen hatte, sicherte sich Clayton die 2:1-Führung, scheiterte jedoch abermals an seinen Setdarts, wonach Van den Bergh als erster Spieler ins Halbfinale einzog. Das zweite Viertelfinale gewann Michael Smith gegen seinen Landsmann Stephen Bunting ebenfalls mit 5:3. Nach einer 1:0-Satzführung von Smith checkte Bunting 160 Punkte zum Satzausgleich. Die nächsten drei Sätze gingen an Smith. Zwar verkürzte Bunting im Anschluss noch auf 3:4, jedoch im achten Satz entschied Smith die Partie für sich. Eine der größten Überraschungen folgte im ersten Spiel der Abendsession: Gabriel Clemens zog mit einem 5:1-Sieg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price als erster Deutscher bei einer PDC-WM ins Halbfinale ein. Mit einem Average von 107,36 Punkten dominierte Price zwar den ersten Satz und gewann diesen mit zwei Highfinishes mit 3:0. Dabei kam Clemens, der ebenfalls über 100 Punkte im Schnitt spielte, zu keinem Wurf auf ein Doppelfeld. Im zweiten Satz blieb Clemens jedoch konstant bei einem Average von über 100 Punkten, während Price auf 93,7 sank und mit 1:3 Legs unterlag. Diese Tendenz setzte sich fort und Clemens ging mit 3:1 Sätzen in Führung. Nach der obligatorischen Pause kam Price mit einem Kapselgehörschutz auf die Bühne, um die Geräuschkulisse des Publikums von sich fernzuhalten. Auch als Price im sechsten Satz auf Ohrenstöpsel wechselte, war Clemens der dominierende Spieler und zog schließlich mit dem höchsten WM-Average eines Deutschen (99,94) ins Halbfinale ein. Nach Spielende schrieb Price auf seinem Instagram-Account, dass er sich nicht sicher sei, ob er bei diesem Event jemals wieder spielen werde. Ein paar Stunden später löschte Price alle seine Beiträge auf seinem Instagram-Account. Mit einem 5:0-Sieg über Chris Dobey komplettierte Michael van Gerwen das Halbfinale. Der Niederländer spielte bei seinem Sieg einen Average von 102,0 Punkte und gewann 15 der 18 gespielten Legs.

Halbfinale  und Finale 
Das erste Halbfinale bestritt Gabriel Clemens gegen den Weltranglistenvierten Michael Smith. Im ersten Satz brachten beide Spieler ihren eigenen Anwurf durch, im zweiten Satz schafften beide je ein Break, sodass es nach zehn gespielten Legs 1:1 nach Sätzen stand. Auch der dritte und vierte Satz ging jeweils über die volle Distanz und ein intensives Spiel zeichnete sich ab. Nachdem Clemens im vierten Satz zum 2:2 ausgeglichen hatte, ging Smith zum dritten Mal in Führung, als er den fünften Satz 3:0 gewann. Den sechsten Satz entschied Smith im fünften Leg, als er 83 Punkte über das Bullseye checkte. Mit dieser 4:2-Satzführung spielte Smith freier auf und gewann die beiden letzten Sätze zum Matchgewinn. Im zweiten Halbfinale traf der Belgier Dimitri Van den Bergh auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. Der Niederländer dominierte die Partie von Beginn an und spielte mit 108,28 den höchsten Average im gesamten Turnier, wobei van den Bergh keineswegs schlecht spielte und durchschnittlich 96,46 Punkte warf. Während van Gerwen eine Checkout-Quote von 58,7 % erreichte, gingen nur vier Pfeile seines Kontrahenten in das passende Doppelfeld. Vier Sätze gewann van Gerwen in diesem Halbfinale zu Null.

Das Finale am 3. Januar begann der Engländer Michael Smith gegen Michael van Gerwen. Den Vorteil des Anwurfs konnte Smith nicht lang halten; van Gerwen ging im fünften Leg durch ein Break per 11-Darter in Führung. Der zweite Satz war laut verschiedener Sportkommentatoren der beste des Turniers. Zunächst checkte der favorisierte van Gerwen bei eigenem Anwurf 90 Punkte. Smith glich per 11-Darter in den Legs aus. Daraufhin spielte van Gerwen acht perfekte Darts bei eigenem Anwurf, vergab allerdings seinen neunten auf die Doppel-12. Smith hingegen, der mit zwei Maxima ins Leg gestartet war, traf die Doppel-12 zum einzigen Nine dart finish des Turniers und dem zweiten in einem WM-Finale. Anschließend verpasste van Gerwen zwei Darts auf die Doppel und Smith beendete den Satz mit dem höchsten Satzaverage des Turniers von 128. Nachdem Smith im dritten Satz in Führung ging, glich van Gerwen zum 2:2 in den Sätzen aus und holte sich im Anschluss erneut die Satzführung. Allerdings spielte Smith in Satz 6, wie bereits sein Gegner im Satz zuvor, ein Break und glich zum 3:3 in den Sätzen aus. Im siebten Satz holte Smith dann einen 0:2-Rückstand in den Legs auf, spielte ein 130er-Finish und ging mit 4:3 Sätzen in Führung. Diese baute der Engländer in den folgenden zwei Sätzen weiter aus, ehe van Gerwen noch einmal auf 4:6 verkürzte. Zu Beginn des elften Satzes spielte van Gerwen ein Break mit elf Darts und ging danach mit 2:0 Legs in Führung, doch abermals drehte Smith die Partie und verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-8 zum ersten Weltmeistertitel.

Teilnehmer

Qualifikation 
Wie im Vorjahr nahmen an der Weltmeisterschaft 96 Spieler teil. England stellte – wie üblich – den Großteil der Teilnehmer, 28 Starter, darunter alle drei weiblichen Teilnehmerinnen. 15 weitere Spieler stammten aus dem übrigen Vereinigten Königreich, die Niederlande stellen mit 12 Akteuren das größte Teilnehmerfeld außerhalb des Vereinigten Königreich, drei Teilnehmer waren Deutsche.

Das Teilnehmerfeld setzte sich wie folgt zusammen: Zuerst wurden die 32 bestplatzierten Spieler der über zwei Jahre gebildeten PDC Order of Merit, welche sich aus der Summe der erspielten Preisgelder der von der PDC organisierten Turniere über zwei Jahre ergab, ermittelt. Diese Spieler waren entsprechend dieser Ergebnisse auf Rang 1–32 gesetzt, griffen erst ab der zweiten Runde in das Turniergeschehen ein, und konnten erst im späteren Verlauf des Turniers aufeinander treffen.

In der ersten Runde traten 64 Spieler gegeneinander an. Dies waren zum einen die besten 32 noch nicht qualifizierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, welche sich aus der Summe aller im aktuellen Jahr auf der „Pro Tour“ erspielten Preisgelder zusammensetzte. Da es hier zwangsläufig zu Überschneidungen mit der vorher genannten Rangliste kam, gab es entsprechend viele Nachrücker. Josh Rock, der den ersten Startplatz in der Pro-Tour Order of Merit einnahm, belegte in dieser Rangliste lediglich Rang 17 – die ersten 16 Plätze waren von Spielern besetzt, welche zugleich in den Top32 der vorgenannten Liste standen, und damit bereits für Runde 2 qualifiziert waren. Dort wiederum wurde Rock erst auf Rang 48 geführt. Stichtag für beide Ranglisten war der 28. November 2022.

Die 32 Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit spielten gegen 32 internationale Qualifikanten, welche von der PDC nach eigenem Ermessen eingeladen wurden. Die meisten Einladungen wurden an bisher nicht qualifizierte Turniersieger/-finalisten von hochrangigen regionalen, Frauen- oder Jugendwettbewerben vergeben. Noch am Tage der Auslosung fand ein Qualifikationsturnier statt, bei dem die letzten Plätze vergeben wurden. Teilnahmeberechtigt waren alle noch nicht qualifizierten Spieler, die über eine PDC Tour Card verfügten, unter ihnen der deutsche Dartprofi Max Hopp, welcher im Achtelfinale ausschied.

Die 32 Erstrunden-Partien wurden am 28. November 2022 ab 18:25 Uhr (GMT) von Mark Webster und Wayne Mardle ausgelost, alle weiteren Begegnungen ergaben sich aus dem K.-o.-System und der Setzliste.

Überblick 
Folgende Spieler haben sich qualifiziert:

PDC Order of Merit
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Luke Humphries
  Rob Cross
  Jonny Clayton
  James Wade
  Danny Noppert
  Nathan Aspinall
  Gary Anderson
  Dave Chisnall
  Joe Cullen
  Dirk van Duijvenbode
  Dimitri Van den Bergh
  Ryan Searle
  José de Sousa
  Krzysztof Ratajski
  Ross Smith
  Damon Heta
  Stephen Bunting
  Chris Dobey
  Callan Rydz
  Daryl Gurney
  Gabriel Clemens
  Brendan Dolan
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Martin Schindler
  Mensur Suljović
  Kim Huybrechts
  Raymond van Barneveld

PDC Pro Tour Order of Merit
<li value="17">  Josh Rock
<li value="19">  Andrew Gilding
<li value="22">  Martin Lukeman
<li value="27">  Madars Razma
  Adrian Lewis
  Rowby-John Rodriguez
<li value="33">  Scott Williams
  Jim Williams
  Ryan Meikle
<li value="38">  William O’Connor
  Steve Beaton
  Jermaine Wattimena
  Simon Whitlock
  Keane Barry
  Keegan Brown
  Ricky Evans
<li value="46">  Alan Soutar
  Karel Sedláček
<li value="49">  Jamie Hughes
  Matt Campbell
  Danny Jansen
  Mike De Decker
<li value="54">  Ritchie Edhouse
  Boris Krčmar
  Cameron Menzies
  Luke Woodhouse
  Mickey Mansell
  Geert Nentjes
<li value="61">  Niels Zonneveld
  Martijn Kleermaker
  John O’Shea
  Adam Gawlas

International Qualifiers
  Leonard Gates (North American Championship)
  Raymond Smith (DPA Satellite Tour Finals)
  Nobuhiro Yamamoto (PDJ Japanese Qualifier)
  Darius Labanauskas (1. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Daniel Larsson (2. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Han Xicheng (PDC China Premier League)
  Danny Baggish (1. CDC Pro Tour Order of Merit USA)
  David Cameron (1. CDC Pro Tour Order of Merit Kanada)
  Lourence Ilagan (PDC Asian Championship)
  Christian Perez (PDC Asian Championship)
  Tōru Suzuki (PDC Asian Championship)
  Paolo Nebrida (PDC Asian Championship)
  Nathan Rafferty (1. Development Tour Order of Merit)
  Lewy Williams (4. Development Tour Order of Merit)
  Grant Sampson (African Qualifier)
  Wladislaw Omeltschenko (Ukrainian Qualifier)
  Robert Owen (2. Challenge Tour Order of Merit)
  Danny van Trijp (3. Challenge Tour Order of Merit)
  Diogo Portela (Central/South American Qualifier)
  Ben Robb (DPNZ Qualifier)
  Mal Cuming (Sieger Oceanic Masters)
  Prakash Jiwa (India Qualifier)
  Lisa Ashton (1. Women's Series Order of Merit)
  Beau Greaves (2. Women's Series Order of Merit)
  Florian Hempel (Sieger PDC Europe Super League)
  José Justicia (South West Europe Qualifier)
  Sebastian Białecki (East Europe Qualifier)
  Fallon Sherrock (Siegerin Women’s World Matchplay)
  Jimmy Hendriks (West Europe Qualifier)
  Richie Burnett (Tour Card Holder Qualifier)
  Ryan Joyce (Tour Card Holder Qualifier)
  Jeff Smith (Tour Card Holder Qualifier)

Setzliste

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2023 wurden – wie bereits in den drei Jahren zuvor – insgesamt £ 2.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Hätte ein Spieler zwei Nine dart finishes während der Weltmeisterschaft gespielt, so wären von einem Sponsor weitere £ 100.000 ausgeschüttet worden. Von dieser Summe hätte der entsprechende Spieler die Hälfte erhalten. Die restlichen £ 50.000 wären zur Hälfte an einen wohltätigen Zweck gespendet und an einen Zuschauer im Alexandra Palace vergeben worden.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt. In höheren Spielrunden wurden zunehmend mehr gewonnene Sets für den Matchgewinn benötigt.

Zunächst wurde der Anwurf ausgebullt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erster von 501 Punkten abwärts genau auf Null warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Wurde ein Restwert von 1 erzielt (kein Doppel-Wurf auf Null möglich), oder ein zu hoher Punktewert geworfen, dann war der gesamte Wurf ungültig. Der Spieler blieb somit auf seinem bisherigen Restpunktewert stehen, und der Gegner war an der Reihe. Ein Set gewann der Spieler, der als erster drei Legs für sich entschied.

Ab der zweiten Spielrunde galt in einem entscheidenden letzten Set bei einem Stand von 2:2 Legs die Two-clear-Legs-Regel. Das Set wurde nicht mit dem nächsten Leg bei einem Stand von 3:2 beendet, sondern weitere Legs gespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung hatte. Schaffte es kein Spieler, einen Vorsprung von 4:2, 5:3 oder 6:4 Legs herauszuspielen, wurde die Spielentscheidung beim Stand von 5:5 Legs in einem Sudden Death Leg erzwungen. Die Regeln blieben unverändert, auch der Anwurf wurde nicht erneut ausgebullt.

Spielplan 
Alle Spiele wurden auf einer Bühne ausgetragen. In der Regel wurde pro Tag in einer Mittags- und einer Abendsession gespielt. Am 15. und 20. Dezember sowie am 2. und 3. Januar wurde nur eine Abendsession gespielt. Die genauen Startzeiten einer Partie waren abhängig vom Verlauf der vorherigen Partie. Traditionsgemäß bestritt der amtierende Weltmeister Peter Wright das letzte Spiel des ersten Turniertages.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Spielerstatistiken

Höchste Averages

Spieler in einem Match 
Die Tabelle nennt alle Spieler, die in einem Match einen Average von mindestens 100 erzielten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.

Matches mit höchstem Gesamtaverage 
Die Tabelle nennt alle Matches, in denen die addierten Averages beider Spieler mindestens 200 ergeben.

Rekorde 
 Im dritten Leg im zweiten Satz des Finals spielte Michael van Gerwen acht perfekte Darts und verpasste anschließend seinen Wurf auf Doppel. In der folgenden Aufnahme gelang Michael Smith ein Neundarter. Somit wurden in einem Leg die maximal möglichen 17 perfekten Darts geworfen.

 Mit 901 geworfenen 180ern wurde ein neuer Rekord bei der PDC World Darts Championship aufgestellt. Der alte Bestwert von 880 von der WM 2019 wurde dabei erst im Finale eingestellt und überboten.

 Michael Smith wurde der erste Spieler, der sowohl die PDC World Youth Championship als auch die PDC World Darts Championship gewinnen konnte. Ferner wurde er durch den Turniersieg der zwölfte Spieler, der Platz eins der PDC Order of Merit erreichen konnte und ist der einzige Spieler, der vor seinem ersten WM-Titel bereits zwei Mal das Finale verloren hatte.

 Mit Gabriel Clemens erreichte erstmals ein Deutscher das Viertelfinale der PDC-Weltmeisterschaft und zog dort sogar ins Halbfinale ein. Bei der WM 2021 war er bereits der erste Deutsche in einem Achtelfinale gewesen.

Übertragungen 
Das Turnier wurde weltweit über den offiziellen Livestream der PDC übertragen. Folgende Fernsehsender und Streamingdienste übertrugen das Turnier:

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite der Professional Darts Corporation

Einzelnachweise 

2023
Dartveranstaltung 2022
Dartveranstaltung 2023
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace